Catherine II  en russe : Ekaterina II - Екатерина II comporte plusieurs définitions :

Personnalité 

Catherine II de Russie : (1729-1796), impératrice de Russie de 1762 à 1796, épouse de Pierre III de Russie 1728-1762 auquel elle succéda, mère de Paul  de Russie (1754-1801).

Marine impériale de Russie 

Catherine II (cuirassé) : Ekaterina II - Екатерина II : Cuirassé de la Marine impériale de Russie en service dans la flotte de la mer Noire de 1886 à 1906;

Impératrice Catherine la Grande : Imperatritsa Ekaterina Velikaya ; Императрица Екатерина Великая :  Cuirassé de la Marine impériale de Russie de 1914 à 1917 puis de la Marine soviétique de 1917 à 1918, ce bâtiment de guerre prit part à la Première Guerre mondiale.

Homonymie dynastique